Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 2014 года () — 31-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике, который прошел с 12 по 25 мая в Arena Armeec в Софии. Даты проведения женских соревнований — с 12 по 18 мая, мужских — с 19 по 25 мая.

Расписание 
Среда, 21 мая 2014
 10:00 — 20:30 — финал командных соревнований и квалификация индивидуальных соревнований среди юниоров
Четверг, 22 мая 2014
 10:00 — 20:15 — квалификация индивидуальных соревнований среди мужчин
Пятница, 23 мая 2014
 17:00 — 19:15 — абсолютное первенство среди юниоров
Суббота, 24 мая 2014
 17:00 — 19:15 — финал командных соревнований среди мужчин
Воскресенье, 25 мая 2014
 10:00 — 12:40 — индивидуальные соревнования среди юниоров в отдельных видах
 15:00 — 18:55 — индивидуальные соревнования среди мужчин в отдельных видах

Медалисты

Мужчины

Юниоры

Результаты

Мужчины

Командное первенство

Вольные упражнения

Конь

Кольца

Опорный прыжок

Параллельные брусья

Перекладина

Юниоры

Командное первенство

Многоборье

Вольные упражнения

Конь

Кольца

Опорный прыжок

Параллельные брусья

Перекладина

Примечания 

2014
Спортивная гимнастика
Международные спортивные соревнования в Софии
Май 2014 года
Спорт в Болгарии в 2014 году
Чемпионаты Европы в Болгарии
Международные соревнования по гимнастике в Болгарии